Skin («piel» en inglés) puede referirse a:

 el apócope de skinhead, término inglés para el movimiento también conocido como cabezas rapadas.

Música 
 la cantante inglesa Skin.
 S.K.I.N., grupo musical japonés.
 La canción «Skin» de Madonna.

Cine 
 Skin: película neerlandesa de 2008.
 Skin: película sudafricana de 2008.
Skin, película de 2018 dirigida Guy Nattiv.

Informática 
 la apariencia gráfica modificable de un software, conocida como skin o piel u otros accesorios.